Köhler bzw. Koehler steht für:
 Köhler, alter Beruf
 Köhler (Familienname) (Koehler) – zu Namensträgern siehe dort 
 Köhler (Fisch), auch Kohlfisch oder Seelachs genannt
 Köhler, eine Solivariante beim Doppelkopf, siehe Doppelkopf #Köhler
 Köhler (Volkach), Ortsteil der Stadt Volkach im Landkreis Kitzingen, Bayern
 (11775) Köhler, Asteroid
 Koehler-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Koehler (Verlag), deutsche Verlage
 H. J. Koehler Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Adelsgeschlechter:
 Köhler (preußisches Adelsgeschlecht)
 Köhler (sächsisches Adelsgeschlecht)
 Köhler (schwedisches Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Kohler
 Köler
 Morbus Köhler